Distrikt Pucará  bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Pucará (Huancayo), Distrikt in der Provinz Huancayo (Region Junín)
 Distrikt Pucará (Jaén), Distrikt in der Provinz Jaén (Region Cajamarca)
 Distrikt Pucará (Lampa), Distrikt in der Provinz Lampa (Region Puno)